Список 20 самых молодых миллиардеров мира
по версии журнала Forbes «The World’s Richest People» (2004)

Ссылки 
 Forbes — The World’s Richest People
 http://raiting.rbc.ru

Списки самых богатых людей мира
Миллиардеры